Ле́фти Фризе́лл (;  — ) — американский певец в стиле кантри.

В 1982 году Лефти Фризелл был включён в Зал славы кантри. Также он в Залe славы авторов песен.

Журнал «Rolling Stone» включил его песню  в свои списки «40 самых грустных песен в стиле кантри всех времён» (9 место) и «10 самых жутких баллад про убийства».

Дискография 
 См. «Lefty Frizzell § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 

 Лефти Фризелл на сайте AllMusic
 Биография Лефти Фризелла на сайте CMT
 Биография Лефти Фризелла на сайте Biography.com
 Биография Лефти Фризелла на сайте Зала славы кантри
 Биография Лефти Фризелла на сайте Зала славы рокабилли
 Лефти Фризелл на сайте Зала славы авторов песен
 Статьи
 Lefty Frizzell's Brother Looks to Change Singer's Wild Reputation — Billboard, 21 ноября 2011

Родившиеся в 1928 году
Умершие в 1975 году
Певцы и певицы США
Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Члены Зала славы кантри
Члены Grand Ole Opry
Певцы и певицы XX века
Исполнители Columbia Records
Умершие от инсульта